Euxylophora é um género botânico pertencente à família Rutaceae.

Espécies
 Euxylophora paraensis

Espécies 

Rutaceae
Géneros de plantas